Vier-Evangelisten-Kirche ist der Name folgender nach den vier Evangelisten, den Verfassern des Neuen Testaments benannter Kirchengebäude:
 Vier-Evangelisten-Kirche (Arriach), Kärnten, Österreich
 Kirche zu den vier Evangelisten, Berlin-Pankow

Liste (Kirchengebäude nach Name)